

Паквуд — місто, штат Айова
 Паквуд — переписна місцевість, штат Вашингтон